What I Did for Love – canzone del musical A Chorus Line
 What I Did for Love – singolo di David Guetta del 2015